Николай Кохов:
 Кохов, Николай Иванович (1916—2004) — советский государственный и политический деятель, председатель Ульяновского областного сельского исполнительного комитета.
 Кохов, Николай Степанович (1919—1980) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.